Johannes Schläpfer ist der Name folgender Personen:

* Johannes Schläpfer (Unternehmer) (1725–1802), Schweizer Textilunternehmer
 Johannes Schläpfer (Verleger) (1814–1872), Schweizer Buchdrucker, Verleger und Politiker
 Johannes Georg Schläpfer (1797–1835), Schweizer Arzt und Naturwissenschaftler